Chersonesos eller Chersonesus kan syfta på:
Kommer från grekiska: Χερσόνησος; latin: Chersonesus), med betydelsen "halvö" på antik grekiska

 Chersonesos (Krim) – en grekisk koloni grundad för cirka 2500 år sedan i sydvästra Krim
 Chersonesos Taurike – antikt namn för Krimhalvön
 Thrakiska Chersonesos  – grekist namn på Gallipolihalvön, en halvö mellan Dardanellerna och Sarosbukten
 Chersonesos (Kreta) – en stad i kommunen Chersonisos på Kreta
 Chersonesos (Sicilien) – en antik grekisk koloni på Sicilien
 Chersonesus Aurea – en antik benämningen på Malackahalvön
 Chersonesus Magna – en antik benämningen på udden Ras-et-Tin i nuvarande Egypten

Se även
 Chersonisos – en kommun på Kreta
 Lyktos – antik stad på Kreta i Grekland